Het ATP-toernooi van Stuttgart (indoor) 1995 (met de officiële naam Eurocard Open) werd gespeeld van 20 tot en met 26 februari 1995. Er werd gespeeld op indoor tapijtbanen in de Hanns-Martin-Schleyer-Halle in Duitse stad Stuttgart.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Toernooischema 

Stuttgart (indoor)
Indoor ATP-toernooi van Stuttgart